Генрих Фризе (; 4 мая 1860 года, Шверин — 8 сентября 1948 года, Шверин) — немецкий биолог, энтомолог, один из крупнейших в истории специалистов по пчёлам, таксономист, описавший около 2 тыс. новых для науки видов насекомых.

Биография 
Родился 4 мая 1860 года, в г.Шверин (Германия). Полное имя — Heinrich Friedrich August Karl Ludwig Friese. Его родителями были крупный мастер органных дел Фридрих Фризе из Мекленбурга () и Мария Мюллер из Шверина (). Дедушка (Friedrich Matthias Theodor Friese, 1792—1863) и прадедушка (Jacob Friedrich Friese, 1765—1833) по отцовской линии также были известными мастерами по органам. Вначале он пошёл по отцовским стопам, став в 1878 году специалистом по строительству и налаживанию органов, но позже выбрал естествознание.

Первыми его наставниками по биологии были шверинский энтомолог Сигизмунд Браунс (Sigismund Brauns, 1839—1913) и Ф. В. Конов (Friedrich Wilhelm Konow, 1843—1908), с которыми он собирал первые коллекции насекомых и растений на совместных экскурсиях на природу. Во время работы по налаживанию работы органа в Halle-Merseburg (1880—1882), Фризе познакомился с известными энтомологами Эрнстом Ташенбергом (Ernst Ludwig Taschenberg, 1818—1898) и Отто Шмидкнехтом (Otto Schmiedeknecht, 1847—1936). Именно Шмидкнехт и определил увлечение систематикой пчёл молодого тогда ещё 23-летнего Фризе. В это время он совершил путешествие в научных целях на Балеарские острова (1883), Испанию и во Францию. В Париже он работал с крупнейшими коллекциями классиков энтомологии, таких как Латрейль, Лепелетье, Кювье и другие. Он также совершил путешествия в Швейцарию, Венгрию, Румынию, Далмацию (Хорватию), собрав коллекцию из более чем 10 тыс. одиночных пчёл. В 1886—1889 гг будучи по делам обустройства органов в Париже и Страсбурге, Фризе обучался зоологии, ботанике и физике в Страсбургском университете.

В конце XIX века Фризе с семьёй некоторое время жил в Инсбруке (Австрия), где познакомился с влиятельными гименоптерологами профессором Карлом Далла Торре (Karl Wilhelm von Dalla Torre, 1850—1928; будущий соавтор в нескольких совместных статьях), Антоном Хандлиршем и Францем Колем (Franz Friedrich Kohl, 1851—1924). В 1900—1905 годах Фризе проживал в Йене (Тюрингия), где работал над несколькими своими крупными монографиями, включая работу по пчёлам Африки.

В 1907 году Фризе получил почётную докторскую степень Гиссенского университета (Justus-Liebig-University of Giessen). В 1919—1934 годах он возглавлял отделение биологии в Шверинском медицинском управлении (). До глубокой старости Фризе совершал велосипедные прогулки вместе со студентами, разделявшими его энтомологические пристрастия.

Фризе был одним из крупнейших в истории специалистов по систематике и фаунистике одиночных групп пчёл (Apoidea), мелиттологом (апиологом). Между 1883 и 1939 годами он описал 1 989 новых для науки видов и 564 новых вариететов и подвидов насекомых (а также 31 новый род и 37 новых подродов), главным образом, представителей различных семейств и родов пчелиных (более 99 %). Наибольшее число новых таксонов было им описано в родах Megachile (262), Bombus (232) и Halictus (153).

Умер 8 сентября 1948 года в Шверине, в один год с другим крупнейшим специалистом по пчёлам Теодором Коккерелем, кончину которых называют датой окончания описательной систематики пчёл.

Основные труды 
Им опубликовано 270 научных статей, включая 6-томную сводку о пчёлах Европы (1895—1901).
 Die Apidae (Blumenwespen) von Argentina nach den Reisenergebnissen der Herren A. C. Jensen-Haarup und P. Jörgensen in den Jahren 1904—1907, 1908
 Die Bienen Europas (Apidae europaeae). Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1969 (Nachdruck der Erstausgabe 1895—1901)
 Megachilinae, Hymenoptera ; Apidae. Friedländer, Berlin 1911
 Die europäischen Bienen (Apidae) — Das Leben und Wirken unserer Blumenwespen. Eine Darstellung der Lebensweise unserer wilden wie gesellig lebenden Bienen nach eigenen Untersuchungen für Naturfreunde, Lehrer u. Zoologen. Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger, Berlin, Leipzig 1922

Признание 

В честь Фризе названы несколько родов и видов пчёл, в том числе Eufriesea, Frieseomelitta, Friesella schrottkyi.

Примечания

Литература 
 Friedrich, J. (1998). Dr.phil.h.c. Heinrich Friese (1860—1948) zum 50sten Todestag. — Bembix, 11, 8-17.
 Rasmussen, Claus & John S. Ascher. (2008). Heinrich Friese (1860—1948): Names proposed and notes on a pioneer melittologist (Hymenoptera, Anthophila). — Zootaxa, 1833: 1-118 (2008).

Ссылки 
 Heinrich Friese on www.culturaapicola.com wiki 
 Heinrich Friese on mecklenburg-natur.de

Энтомологи Германии
Гименоптерологи
Похороненные в Шверине
Энтомологи по алфавиту
Энтомологи XX века